Варзи: 

 Варзи — река в Удмуртии и Татарстане.
 Варзи — город-коммуна во Франции.

См. также

 Варзы — река в Башкортостане.
 Ворзи — коммуна во Франции.

 Варзи-Ятчи / Варзи-Шудья — населённые пункты в Удмуртии.
 Варзи-Омга / Варзи-Пельга — населённые пункты в Татарстане.